Джованни Антонио Паракка, прозванный Вальсольдо (; 1545/1550 год, Вальсольда — 1599 год Рим) — итальянский  XVI века.

Жил в Риме в царствование папы Григория XIII и занимался реставрацией старинных статуй, это позволило ему вместе с тем изучать скульптуру по образцам древних мастеров.

По множеству статуй и надгробных памятников работы этого мастера можно заключить, что Вальсольдо работал тогда, когда имел нужду в деньгах. Он умер в цвете лет в госпитале от весьма буйной и невоздержанной жизни.

Работы 
Статуя Сикста V в Сикстинской капелле церкви Санта-Мария-Маджоре, Рим.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 181 (Вальсольдо, Джовани Антоній).

Скульпторы Италии XVI века